O Ewigkeit, du Donnerwort bezeichnet:

 O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 20, Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach
 O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 60, Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach
 O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 397, Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach